Plaats in Indonesië
 Sungai Medang (Air Hangat Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi
 Sungai Medang (Cambai), een plaats in het bestuurlijke gebied Prabumulih in de provincie Zuid-Sumatra